A Primeira Divisão de 1947-48 foi a 14.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14. Sendo o Sporting o vencedor do campeonato. Foi o quarto título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
António Araújo futebolista português do Futebol Clube do Porto, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 36 golos, em 26 jogos.

Promoções e despromoções 1948/1949 

Despromovidos à Segunda Divisão 1948/1949
 Académica
Promovidos à Primeira Divisão 1948/1949
 Sporting Covilhã

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1947 em Portugal
Futebol de 1948 em Portugal
1947–48